Kino Čas je název pro vícero českých a slovenských kin:

 Kino Čas (Bratislava)
 Kino Čas (Brno)
 Kino Čas (Karlovy Vary)
 Kino Čas (Košice)
 Kino Čas v Kraslicích
 Kino Čas (Pardubice)
 Kino ČAS v Přerově